Mezilesí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mezilesí (okres Náchod)
 Mezilesí (okres Pelhřimov)